

Outil 
Maillet  peut désigner :
 maillet, outil utilisé pour percuter d'autres outils ou des surfaces particulières (tôle, dalles) ;
 jeu de quilles au maillet, jeu traditionnel gascon ;
 maillet, arme de choc du Moyen Âge ;
 maillet, type de baguette utilisé dans le jeu de certaines percussions.

Patronyme 

 Andrée Maillet (1921–1995), poétesse et romancière québécoise ;
 Antonine Maillet (né en 1929), romancière et dramaturge acadienne (Canada) ;
 Augustin Maillet dit Maillet cadet (1753–après 1820), révolutionnaire français, président du Tribunal révolutionnaire de Marseille ;
 Augustin Maillet imprimeur-lithographe ;
 Benoît de Maillet (1656–1738), géologue français, auteur du Telliamed ;
 Charles-Félix Maillet du Boullay (1795–1878), architecte rouennais ;
 Chloé Maillet (né en 1981), artiste performance narrative ;
 Clovis Maillet (1981-), artiste performeur et historien médiéviste française ;
 Dominique Maillet, critique de cinéma, réalisateur et scénariste français ;
 Fernand Maillet (1896–1963), prêtre catholique français ;
 Géraldine Maillet (né en 1972), romancière et réalisatrice française ;
  ;
 Jacques-Léonard Maillet (1823–1894), sculpteur français ;
 Jean Maillet (né en 1947), musicien français ;
 Jean Maillet (1920–1974), historien français du droit et des institutions ;
 Jean Maillet (?–2012), constructeur de caravanes (Chocques - Pas-de-Calais) ;
 Marc de Maillet (1568–1628), écrivain et poète français ;
 Marguerite Maillet (né en 1924), éditrice et historienne de la littérature acadienne ;
 Nathalie Maillet (1970-2021), personnalité française de sport automobile et une architecte ;
 Philippe Maillet (1992-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Pierre Maillet, chef cuisinier français ;
 Pierre Maillet, acteur et metteur en scène français ;
 Raymond Maillet (1934–1984), homme politique français communiste.

Toponyme 

 Maillet, commune française de l'Allier ;
 Maillet, commune française de l'Indre ;
 Mailly-Maillet, commune française de la Somme en Picardie ;
 Les Maillets, quartier de la ville du Mans.

Autres 
 Maillet, surnom québécois désignant une personne d'imbécile

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France